hrabstwo Simpson (ang. Simpson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Simpson (ang. Simpson County) w USA, w stanie Missisipi